Кікі Бертенс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Кірстен Фліпкенс.

Юханна Ларссон виграла свій другий титул WTA, у фіналі перемігши Алісон Ріск з рахунком 7–6(7–4), 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Nürnberger Versicherungscup, одиночний розряд
2018